El Colegio de San Sebastián Recoletos de Manila (SSC-R), (Filipino:Dalubhasaan ng San Sebastián ng mga Recoletos sa Maynila; también ) o simplemente Baste, es una institución Católica que ofrece cursos de: primaria, secundaria y licenciatura en las Islas Filipinas. Este es dirigido por los Padres Recoletos y está ubicado en la parte de Manila, conocida como el University Belt (Cinturón de Universidades).

El colegio toma su nombre de San Sebastián, un mártir cristiano, que se venera en la cercana Basílica Menor de San Sebastián en la Plaza del Carmen, en el extremo este de la calle Claro M.Recto, en Quiapo, Manila-filipinas.

La institución recibió el tercer nivel de Asociación de los Acreditados de las Escuelas, los Colegios y las Universidades en Filipinas (PAASCU). Eso quiere decir, que tiene un nivel de autonomía superior, en comparación con otras instituciones.

Su Colegio de Leyes es uno de los centros de educación legal en el Archipiélago.

Cursos Académicos

Elemental 
 Kindergarten y Pre-school
 Educación Primaria
 Educación Intermedia

 Educación Secundaria

Parejas Académicas 

 ABS-CBN Broadcasting Corporation
 GMA Broadcasting Corporation
 Summit Media
 ComGuild Center for Journalism
 Annual Dallas Academy of American
 Southwestern Legal Foundation
 Association of Marketing Educators
 Entrepreneurship Educators’ Association of the Philippines
 Philippine Marketing Association
 Council of Management Educators

 Philippine Institute of Certified Public Accountants
 Financial Executives Institute of the Philippines
 Philippine Association of Collegiate Schools of Business
 Association of Certified Public Accountants in Education
 Microsoft IT Academy
 MSDN Academic Alliance
 Call Center Academy
 Yapster * Premier Academic Partner
 Philippine Association of Educators in Office Administration Foundation Inc.
 American Hospitality Academy (AHA)

 International Practicum Training Program (IPTP, Singapore)
 Singapore Hotel and Tourism Education Center (SHATEC)
 Hotel Institute of Montreux (HIM, Switzerland)
 Hotel & Restaurant Association of the Philippines (HRAP)
 Abacus Distribution System Philippines
 Negros Navigation (NN)
 Philippine Airlines (PAL)
 Council of Hotel & Restaurant Educators of the Philippines (COHREP)
 ACADEMY OF MANAGEMENT, Briarcliff Manor, New York, U.S.A.
 ASIA ACADEMY OF MANAGEMENT * Hong Kong

Organizaciones Académicas y No Académicas

Organización inter-escuelas 

 Consejo Unido de los Estudiantes Recoletos de Filipinas

Organización más alta 

 Gobierno Supremo Estudiantil

Organizaciones académicas 

 Sociedad de Ciencias Políticas
 Asociación de los Mass Communicators Recoletos
 Sociedad Sebastián de la Ciencia computadora
 Junior Philippine Institute of Accountants

 Sociedad de los Gerentes Legales
 Sociedad Sebastiano de Psicología
 Círculo Sebastián de Marketing
 Organización Sebastián del Turismo

 Organización Sebastián del Dirigimiento de los Hoteles y Restaurantes
 Sociedad Sebastián de los Gerentes de empresas

Organizaciones No Académicas 

 Sociedad Sebastina de Artes
 Gremio Sebastino de los Artes Teatrales
 Sebastinian Singers Ensembles
 Asosación de Cheerleading de los Ciervos de Oro

 Sociedad Sebastina de Matemática Sebastiniana
 Club Sebastino de Trekkers
 Sociedad Sebastina de Forénsica
 Peer Facilitators
 Scouts Royale Brotherhood (SRB) Alpha Delta, Mother Chapter

 Organización Religiosa Sebastina
 Ayuda Educative Recoleta por Estudiantes Merecedores
 Club de los Artes Maciales del Colegio de San Sebastian

La Administración de la Escuela 
 Rev. P. Anthony A. Morillo, OAR, Presidente
 Rev. P. Leonardo P. Pauligue, OAR - Vicepresidente de la Administración
 Rev. P. Leander V. Barrot, OAR - Vicepresidente de los Asuntos Académicos
 Rev. P. Nemesio D. Tolentin, OAR - Vicepresidente de la Asuntos Impresarial y Financial
 Rev. P. Cristopher C. Maspara, OAR - Vicepresidente del Bienestar Estudiantil
 Rev. P. Renie C. Villalino, OAR - Ministro del Campo
 Fray. Raymund G. Alcedo, OAR - Administrador de los Bienes
 Rev. P. Cristituto A. Palomar, OAR - Decano, Instituto de los Estudios Religiosos

Deportes en el Colegio de San Sebastián 
 Los Ciervos Dorados Sebastinos (also SSC-R Stags) es el equipo oficial de baloncesto para la Asociación Atlética Nacional de los Colegios.
 Tiene el récord de 5 victorias consecutivas (desde 1994-1998), el más largo en la historia de NCCA.
 Todos los otros equipos (de voleibol, ajedrez, etc.) se llaman también <<Los Ciervos>>. El equipo de los estudiantes de secundaria se llama <<Staglets>> mientras el grupo femenino se llama <<Lady Stags>>.
 Los Padres Recoletos eligieron el ciervo porque simboliza un cristiano lleno de ideas morales y que tiene fe en Dios para la realización de su metas.
 El grito oficial del Colegio es Bravo Baste. Los que apoyan a los Ciervos Dorados se conocen como los luchadores de Bronx
 El rival más prominente del Colegio es el equipo del Colegio de San Juan de Letrán.

Las Otras Escuelas Recoletas 
 University of Negros Occidental – Recoletos (Bacolod City)
 University of San Jose – Recoletos (Cebu City)
 San Sebastian College – Recoletos de Cavite
 Colegio de Santo Tomás – Recoletos ( San Carlos, Negros Occidental)
 Santo Tomás de Villanueva Recoletos Formation House (High School) (San Carlos City, Negros Occidental)
 Casiciaco Recoletos Seminary / Seminario Mayor – Recoletos de Baguio (Philosophy) (Baguio City)
 Recoletos Formation Center (Theology) (Mira-Nila Homes, Quezon City)
 San Pedro Academy - Recoletos (Caidiocán, Valencia, Negros Oriental)
 Colegio San Nicolás de Tolentino – Recoletos / UNO-R High School Talisay Branch (Talisay City, Negros Occidental)

Enlaces externos 
 Highschool Batch 1996 - www.baste96.com
 San Sebastian College - Recoletos de Manila
 San Sebastian College - Recoletos de Cavite
 University of San Jose - Recoletos
 University of Negros Occidental - Recoletos
 Recoletos Philippines

Educación en Filipinas